Дицикломин (, также дицикловерин) — спазмолитик, применяемый в медицинских целях при синдроме раздражённой кишки, антихолинергетик (третичный амин), блокирующий мускариновые рецепторы. Химическая формула — C19H35NO2. Белый кристаллический порошок, практически без запаха, горького вкуса. Растворим в воде, легко растворим в этаноле, хлороформе, очень незначительно растворим в эфире. Молекулярная масса — 309,499.

Дицикловерин был впервые синтезирован в Соединенных Штатах Америки в 1945 году.

Фармакология 
Фармакологическое действие — холинолитическое, миотропное, спазмолитическое. Дицикломин используется для лечения кишечных заболеваний — гиперподвижности, синдрома раздражённого кишечника, — кроме того, используется при изучении глазного дна.

Исследуется его эффективность в качестве препарата против недержания мочи.

Дозировка 

 Перорально: Начальная доза 80 мг/день (4 равные дозы), доводится до 160 мг/день.
 Внутримышечно: 20 мг 4 раза в день.
 Внутривенно: Не используется.

Предупреждения 
Дицикловерин не рекомендуется применять при грудном вскармливании. Проявлять осторожность после применения лекарства при работах с транспортными средствами и опасными механизмами. Законодательно запрещено использование дицикловерина при лечении колик у детей до 6 месяцев в Новой Зеландии и Норвегии.

Немедицинское применение 
В странах бывшего СССР среди молодёжи распространено явление преднамеренной передозировки дицикломином в рекреационных целях. В данном случае прибегают к употреблению большого количества таблетированной формы препарата «Триган-Д». Установлено, что применение данного лекарственного средства в больших дозировках способно вызывать стимуляцию ЦНС вплоть до эйфории и галлюцинаций.

Торговые марки 
В Америке продается под торговыми марками Bentyl, Byclomine, Dibent, Di-Spaz, Dilomine.

В Великобритании продается под торговыми марками Merbentyl (содержащего 10 мг dicycloverine) и Merbentyl 20 (содержащего 20 мг dicycloverine).

На рынке Украины дицикломин представлен в виде дицикломина гидрохлорида, который в дозировке 20 мг входит в состав следующих комбинированых препаратов: Сиган, Ниган, Оксиган, Циклопар, Спазмолекс, Комбиспазм, Алит (Нимесулид), Триган-Д. В большинстве вышеперечисленных препаратов дицикломина гидрохлорид комбинируется с ингибитором циклооксигеназы нимесулидом. Таким образом, по состоянию на 2011 год, на рынке Украины дицикломин, как препарат, в чистом виде не представлен.

В России представлен только в двух препаратах: Триган-Д и Долоспа Табс, в виде таблеток, содержащих 500 мг парацетамола и 20 мг самого вещества. Изредка встречается в виде ампул.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Третичные амины
М-Холинолитики
Сложные эфиры карбоновых кислот
Делирианты
Желудочно-кишечные средства